Step magyar rockegyüttes
 Step (2008) Meg-album
 Step (2011) Kara-album

Egyéb
 Step - interaktív fizika szimulátor